Brigitte Köck – ex snowboarder austriaca
 Hannah Köck – sciatrice alpina austriaca
 Niklas Köck – sciatore alpino austriaco

Pagine correlate
Kock
De Kock